Федеральное разведывательное агентство () — основная спецслужба Аргентины.

Эта организация является преемником Секретариата разведки (СИДЕ) и имеет две цели: сбора разведывательных данных и борьбу с преступностью. Входит в состав Министерства безопасности, в Систему Национальной криминальной разведки.

Агентство было создано в соответствии с изменением Закона о национальной разведке с января 2015 года.

См. также 
 СИДЕ
 Список руководителей разведки Аргентины

Примечания

Ссылки 

Оперативные службы
Спецслужбы Аргентины